Департамент Сан-Блас-де-лос-Саусес  () — департамент в Аргентине в составе провинции Ла-Риоха.

Территория — 1590 км². Население — 3927 человек. Плотность населения — 2,50 чел./км².

Административный центр — Сан-Блас.

География 
Департамент расположен на севере провинции Ла-Риоха.
Департамент граничит:
на севере — с провинцией Катамарка
на востоке — с департаментами Арауко, Кастро-Баррос
на западе — с департаментом Фаматина

Важнейшие населенные пункты

Агломерация Саликас - Сан-Блас

Примечания 

Департаменты провинции Ла-Риоха